El nombre Daniel Rosenfeld hace referencia a:
Daniel Rosenfeld compositor alemán, mejor conocido como C418;
Daniel Rosenfeld (director de cine) cineasta argentino;
Daniel Rosenfeld (científico) científico judío.

Wikipedia:Desambiguación